

Колокольцево — присілок, Уфимський район, Башкортостан
 Колокольцево — присілок, Юр'єв-Польський район, Владимирська область